Kárpáti Béla (1861–1920) sportvezető, az MLSZ elnöke
 Kárpáti Béla (1929) válogatott labdarúgó, edző
 Kárpáti Béla (1930) tanár, író, irodalomtörténész